Бриттани Перрино () — американская актриса кино и телевидения, жена Гарольда Перрино. Раньше работала моделью у Томми Хилфигера, а также в компании Liz Claiborne, Inc.

Биография

Личная жизнь 
С 27 августа 2002 года Бриттани замужем за актёром Гарольдом Перрино (род.1963), с которым она встречалась как минимум 8 лет до их свадьбы. У супругов есть три дочери: Аврора Робинсон Перрино (род.1994), Винтер Ария Перрино (род.07.05.2008) и Холидей Грэйс Перрино (род.21.03.2013).

Карьера 
Бриттани Перрино начала свою актёрскую карьеру в 2004 году c фильма «Спасая лицо». С 2004 по 2005 играла Мэри Джо в нескольких эпизодах телесериала «Остаться в живых», в котором одну из главных ролей играет её муж. В 2008 году Бриттани снялась сразу в двух фильмах: «Преступник» и «Здесь — ваше имя».

Фильмография

Ссылки